Orlowo ist ein deutsch (-polnischer) Ortsname:
 Orlowo, Kreis Hohensalza, Posen, jetzt: Orłowo (Inowrocław), Ort im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Orlowo, Kreis Obornick, Posen, jetzt: Orłowo (Ryczywół), Ort im Powiat Obornicki, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch: Orłowo